

Pessoas
Pendleton Murrah
Otis Pendleton Maddox
Victoria Pendleton
Pendleton Ward

Localidades

Pendleton (Carolina do Sul)
Pendleton (Indiana)
Pendleton (Oregon)
Condado de Pendleton

Outros
7165 Pendleton

Desambiguações de sobrenomes